Karabin SWD – radziecki samopowtarzalny karabin wyborowy
 System wspomagania decyzji – system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji